Centerville (Alabama)
 Arkansas:
 Centerville (comtat de Faulkner)
 Centerville (comtat de Hempstead)
 Centerville (comtat de Jackson)
 Centerville (comtat de Yell)
 Califòrnia:
 Centerville (comtat d'Alpine)
 Centerville (comtat de Butte)
 Centerville (comtat d'El Dorado)
 Centerville (comtat de Fresno)
 Centerville (comtat de Humboldt)
 Centerville (comtat de Shasta)
 Centerville (comtat de Sierra)
 Center Ville
 Centerville (Carolina del Nord)
 Centerville (Carolina del Sud)
 Centerville (Dakota del Sud)
 Centerville (Florida)
 Centerville (Geòrgia)
 Centerville (Indiana)
 Centerville (Iowa)
 Centerville (Maine)
 Centerville (Massachusetts)
 Centerville Township (comtat de Leelanau),Michigan
 Centerville (Minnesota)
 Centerville (Missouri)
 Centerville (Nova Jersey)
 Centerville (Nova York)
 Ohio:
 Centerville (comtat de Gallia)
 Centerville (comtat de Montgomery)
 Pennsilvània:
 Centerville (comtat de Crawford)
 Centerville (comtat de Washington)
 Centerville (Tennessee)
 Centerville (Texas)
 Centerville (Utah)
 Centerville (Washington)
 Wisconsin:
 Centerville (comtat de Manitowoc)
 Centerville (comtat de Grant)
 Centerville (comtat de St. Croix)
 Centerville (comtat de Trempealeau)